Hieronder volgt een lijst van premiers van Aruba:

Premiers van Aruba (1986-heden)

Zie ook 
Arubaans kabinet

Arubaans kabinet
Aruba
Geschiedenis van Aruba
Politiek in Aruba
Premiers